|-
| 170501 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170502 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170503 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170504 - ||  || 16 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170505 - ||  || 16 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170506 - ||  || 16 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170507 - ||  || 19 noiembrie 2003 ||  || 
|-
| 170508 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170509 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170510 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170511 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170512 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170513 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170514 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170515 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170516 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170517 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170518 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170519 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170520 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170521 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170522 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170523 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170524 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170525 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170526 - ||  || 16 noiembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 170527 - ||  || 16 noiembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 170528 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170529 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170530 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170531 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170532 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170533 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170534 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170535 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170536 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170537 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170538 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170539 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170540 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170541 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170542 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170543 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170544 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170545 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170546 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170547 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170548 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170549 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170550 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170551 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170552 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170553 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170554 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170555 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170556 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170557 - ||  || 23 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170558 - ||  || 23 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170559 - ||  || 24 noiembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170560 - ||  || 24 noiembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170561 - ||  || 26 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170562 - ||  || 26 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170563 - ||  || 30 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170564 - ||  || 30 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170565 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170566 - ||  || 23 noiembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170567 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170568 - ||  || 26 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170569 - ||  || 24 noiembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170570 - ||  || 1 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170571 - ||  || 1 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170572 - ||  || 3 decembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170573 - ||  || 3 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170574 - ||  || 3 decembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170575 - ||  || 4 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170576 - ||  || 4 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170577 - ||  || 3 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170578 - ||  || 14 decembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170579 - ||  || 1 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170580 - ||  || 15 decembrie 2003 ||  || 
|-
| 170581 - ||  || 14 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170582 - ||  || 13 decembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 170583 - ||  || 14 decembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170584 - ||  || 14 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170585 - ||  || 1 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170586 - ||  || 1 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170587 - ||  || 1 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170588 - ||  || 4 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170589 - ||  || 14 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170590 - ||  || 1 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170591 - ||  || 17 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170592 - ||  || 16 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170593 - ||  || 17 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170594 - ||  || 17 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170595 - ||  || 17 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170596 - ||  || 17 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170597 - ||  || 17 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170598 - ||  || 17 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170599 - ||  || 17 decembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170600 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-